Le tournoi de Stockholm 2013 s'est déroulé du 14 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 On note le retour des anciens joueurs suédois Joachim Johansson en simple qui gagne au total 4 matchs (qualification + ) et Jonas Björkman qui perd en finale du double.
 Grigor Dimitrov remporte le tournoi en simple en battant David Ferrer en finale. Il décroche ainsi son premier titre ATP en simple à 22 ans.
 En double, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Robert Lindstedt. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2013
Stockholm
Sport en Suède en 2013
Tennis en octobre 2013